Hans von Mangoldt kan syfta på bland andra:

* Hans von Mangoldt (1824–1868), tysk statsvetare och nationalekonom
 Hans von Mangoldt (1854–1925), tysk matematiker
Hans von Mangoldt (född 1940), tysk jurist